Iványi István (1845–1917) tanár, történész
 Iványi István (1857–1913) színész
 Iványi István (?) labdarúgó-játékvezető